Un lupo solitario è un animale che agisce in modo indipendente o generalmente vive o trascorre il tempo da solo invece che con un gruppo. Il termine deriva dal comportamento del lupo. Per quanto riguarda gli animali da branco, gli individui che lo hanno abbandonato o che sono stati esclusi da esso vengono definiti lupi solitari.

Un umano che si comporta da lupo solitario è un individuo che agisce in modo indipendente e preferisce fare le cose per conto suo, predilige la solitudine, esprime introversione o lavora da solo. I sinonimi includono individualista, spirito libero e anticonformista. In letteratura, i lupi solitari sono spesso distaccati ed emotivamente incapaci o non disposti a interagire direttamente con altri personaggi della storia. Un lupo solitario stereotipato sarà oscuro o serio nella personalità; sono spesso taciturni e si distinguono per il loro carattere riservato.

Lupo 
Un lupo solitario è un lupo che vive in modo indipendente piuttosto che con gli altri come membro di un branco. I lupi solitari sono in genere o lupi femmine più anziane cacciate dal branco, forse dal maschio riproduttore, o giovani adulti in cerca di un nuovo territorio. Molte giovani lupi femmine di età compresa tra uno e quattro anni lasciano la famiglia per cercare un branco tutto loro. Ciò ha l'effetto di prevenire la consanguineità, poiché in genere c'è solo una coppia riproduttiva in un branco di lupi.

Pochissimi lupi rimangono lupi solitari perché in solitudine hanno difficoltà a cacciare la preda preferita della specie: i grandi ungulati, che sono difficili da abbattere per un singolo lupo. Quindi i lupi solitari generalmente cacciano animali più piccoli e raccolgono carogne, e il loro odore segna il territorio meno frequentemente rispetto a quello degli altri lupi.

Note

Voci correlate 
 Pecora nera
 Eremita
 Hikikomori

Etologia